Elaphomyces — рід грибів родини Elaphomycetaceae. Назва вперше опублікована 1820 року.

Класифікація 
До роду Elaphomyces відносять 106 видів:

Примітки

Джерела 
 Nees von Esenbeck, TFL. 1820. Synopsis generum plantarum mycetoidearum. Geschichte der merckwürdigsten Pilze. 4:XLVII-CXII - P.LXIX

Роди грибів